Seznam dílů seriálu Kung Fu může být:
 Seznam dílů seriálu Kung Fu (1972)
 Seznam dílů seriálu Kung Fu (2021)